Big Trouble ist 
 der Name der Band Big Trouble sowie deren Album von 1988
 der englische Originaltitel eines Romanes von Dave Barry, siehe Jede Menge Ärger – Big Trouble (1999)
 sowie der englische Originaltitel der Verfilmung dieses Romanes durch Barry Sonnenfeld, siehe Jede Menge Ärger (2002)